{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | Premier League
|-
! style="font-size: 16px;" | 
|-
| style="font-size: 10px;" |  Seizoen 2017-2018
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Opgericht
|-
| style="font-size: 12px;" | 1992
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Land
|-
| style="font-size: 12px;" | 
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Degradatie naar
|-
| style="font-size: 12px;" | First Division
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Aantal clubs
|-
| style="font-size: 12px;" | 22
|-
| style="font-size: 13px; background: #BFD7FF;" | Teams in Europa
|-
| style="font-size: 12px;" | UEFA Champions League:Manchester United
|-
| style="font-size: 12px;" | Europa Cup II:Arsenal
|-
| style="font-size: 12px;" | Aston VillaNorwich City
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Titelhouder (1991/92)
|-
| style="font-size: 12px;" | Leeds United
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Winnaar
|-
| style="font-size: 12px;" | Manchester United
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Topscorer
|-
| style="font-size: 12px;" | Teddy Sheringham (22 goals)
|}
1992/93 was het 95ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd landskampioen. Dit seizoen werd de Premier League ingevoerd. Hierdoor werd de First Division de tweede klasse, de Second Divison de derde klasse en de Third Division de vierde klasse. De Fourth Division werd opgeheven.

 Prijzen 

 Premier League 
 Teams 

*: Wimbledon had geen eigen stadion en speelde zijn thuiswedstrijden op het veld van Crystal Palace

 Trainerswissels 

 Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Eindstand

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 1992/93 in alle 42 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1992/93 uitkwamen in de Premier League.

Toeschouwers

Scheidsrechters

Manchester United

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 1992/93 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de achtste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Barclays League Division One

Eindstand

Play-offs

Swindon Town promoveert en komt in het seizoen 1993/94 uit in de Premier League.

Toeschouwers

Barclays League Division Two

Eindstand

Play-offs

West Bromwich Albion promoveert en komt in het seizoen 1993/94 uit in de Football League First Division.

Toeschouwers

Barclays League Division Three

Toeschouwers

Play-offs

York City promoveert en komt in het seizoen 1993/94 uit in de Football League Second Division.

Zie ook
FA Cup 1992/93
Football League Cup 1992/93
Engels voetbalelftal in 1992
Engels voetbalelftal in 1993

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1992/93